MCQ steht für:
 Miskolc Airport (IATA-Code), Flughafen von Miskolc, Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungarn

McQ steht für:
 McQ (deutscher Titel McQ schlägt zu), US-amerikanischer Thriller

mcq steht für:
 Ese (Sprache) (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache 

Abkürzung